Viani kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Vianí (ort), Cundinamarca, 
 Vianí (kommun), Cundinamarca,

Italien 

 Viani (ort), Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar